Die Abkürzung PLO steht für:
 Palästinensische Befreiungsorganisation
 Polchow, ein Ortsteil von Glowe (Fischereikennzeichen)
 Polskie Linie Oceaniczne, eine polnische Reederei
 Port Lincoln, einen südaustralischen Flughafen (IATA-Code)
 Pot Limit Omaha, eine Pokervariante, siehe Omaha Hold’em sowie Liste von Pokerbegriffen#Pot Limit
 Protiwolodotschnaja Oborona, eine russische U-Boot-Abwehr

Siehe auch:
 PLÖ

Abkürzung